

Persone 
 Cesare Villavecchia – politico italiano
 Enric Sagnier i Villavecchia – architetto spagnolo, esponente del movimento modernista catalano
 Maria Villavecchia – scrittrice e traduttrice italiana meglio nota come  Maria Bellonci

Altro 
 Castelnuovo-Villavecchia – nome italiano dato al comune francese Châteauneuf-Villevieille della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra